RTI puede referirse a:

RTI Televisión de Colombia.
RTI de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
RTI de Logroño, La Rioja, España.
Radio Taiwán Internacional de Taiwán.